Pies Huckleberry () – serial animowany wyprodukowany w 1958 roku przez studio Hanna-Barbera.

Głównym bohaterem serialu jest pies Huckleberry. Drugoplanową postacią był miś Yogi (do czasu realizacji oddzielnego serialu o Yogim). W Polsce w okresie PRL-u wielokrotnie emitowany w telewizji (np. w ramach Teleferii i Zwierzyńca); były także w obiegu kopie filmowe. Od 13 listopada 1999 do 19 lutego 2000 roku serial był emitowany w ramach bloku „Kino Bez Rodziców” na TVP2. Nowa oficjalna wersja dubbingowa była emitowana na kanale Boomerang, a od 11 sierpnia 2014 roku w telewizji Puls 2. Serial był również wydawany na kasetach VHS przez Polskie Nagrania. Głosu Huckleberry'emu użyczył Wiktor Zborowski.

Wersja polska

Wersja dubbingowa Hanna-Barbera Poland (VHS, lata 80.) 
 Wojciech Siemion – Pies Huckleberry
 Grzegorz Wons – Pies Huckleberry
 Andrzej Gawroński
 Włodzimierz Nowakowski
 Andrzej Bogusz – Narrator
 Jacek Jarosz – Lew

Nowa wersja dubbingowa (1999) 
Opracowanie wersji polskiej: Start International Polska
Wystąpili:
 Aleksander Mikołajczak – Huckleberry
 Artur Kaczmarski – Lektor
 Adam Bauman – Narrator
 Wojciech Paszkowski – Dinky Dalton (odc. 1)
 Jarosław Boberek – 
 Rycerz z zamku (odc. 2)
 Lew (odc. 3),
 Pier (odc. 7)
 Robert Tondera – Bydłokrad (odc. 4)
 Mieczysław Morański – Informujący Policjant (odc. 5)
i inni

Spis odcinków

Wersja polska z filmów animowanych

Złych czterech i pies Huckleberry 
Opracowanie wersji polskiej: Start International Polska
Reżyseria: Ewa Złotowska
Dialogi polskie i teksty piosenek: Katarzyna Wojsz-Saaid
Dźwięk i montaż: Hanna Makowska
Kierownictwo muzyczne: Marek Klimczuk
Kierownik produkcji: Paweł Araszkiewicz
Udział wzięli:
 Aleksander Mikołajczak – Pies Huckleberry
 Marek Obertyn – Stinky
 Wojciech Paszkowski – Dinky
 Tomasz Bednarek – Finky
 Jacek Bończyk – Pinky
 Adam Bauman – Narrator
 Zbigniew Suszyński – Hokej
 Jacek Wolszczak – Baba Lui
 Jacek Kopczyński – Snag
 Zbigniew Konopka – Yogi
 Piotr Pręgowski – Bubu
 Olga Bończyk – Lulu
 Marek Frąckowiak – Wódz
 Iwona Rulewicz – Żona Wodza
 Stefan Knothe – Magilla
 Cynthia Kaszyńska – Kwiat Pustyni
 Paweł Iwanicki – Wierny Konik
i inni

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Seriale telewizyjne emitowane od 1958
Seriale telewizyjne zakończone w 1962
Filmy o psach